Shinkansen, Japanse hogesnelheidstrein
 Bij uitbreiding wordt de term ook gebruikt voor andere hogesnelheidstreinen

Zie ook 
 Bullet train (doorverwijspagina)